En anglais, l'acronyme ATOS désigne l', un système de contrôle utilisé dans le métro de Tokyo.
 Atos (Atos Origin jusqu'en ) est l'une des principales entreprises de services numériques en Europe.
Atos Worldline est une filiale d'Atos, spécialisée dans les paiements en ligne. 
Atos Consulting est une marque d'Atos.
Atos Worldgrid est une marque d'Atos.
 L’Hyundai Atos est un modèle de voiture. 
 Atos est une des trois tortues protagonistes de l’action  dans la plupart des épisodes de la série animée en 3D française Mike, une vie de chien, diffusée à partir de 2019.

Voir aussi 
 Les ATOSS sont la désignation courante des personnels administratifs, techniciens, ouvriers, sociaux et de santé du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche français.

Notes et références